Severianense – abitanti di Doutor Severiano
Severianense – abitanti di Severiano Melo
Severianense – abitanti di Severiano de Almeida